Дом специали́стов — так назывались многоквартирные жилые дома повышенной комфортности, построенные в СССР в 1930-е годы согласно постановлению СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О постройке домов для специалистов», принятому в марте 1932 г.

Известные дома специалистов:
 Дом специалистов «Иностранный ударник» на Кронверкском проспекте, 45 в Санкт-Петербурге
 Дом специалистов (Санкт-Петербург) на Лесном проспекте, 61
 Дом специалистов (Витебск)
 Дом специалистов (Смоленск)
 Дом специалистов (Симферополь)
 Дом специалистов (Уфа)
 Дом специалистов (Самара) на Галактионовской улице.

Примечания